Il doppio del Porsche Tennis Grand Prix 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Martina Navrátilová e Pam Shriver erano le detentrici del titolo, ma solo Navrátilová ha partecipato in coppia con Iwona Kuczyńska.

Kuczynska e Navrátilová hanno battuto in finale 6–1, 6–4 Raffaella Reggi e Elna Reinach.

Teste di serie
 Jana Novotná /  Catherine Suire (primo turno)
 Catarina Lindqvist /  Tine Scheuer-Larsen (primo turno)
 Nathalie Herreman /  Catherine Tanvier (semifinali)
 Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Porsche Tennis Grand Prix 1988